

Cinema 
 Self-Portrait – film del 1969 diretto da Yoko Ono
 The Self-Portrait – film del 2020 diretto da Katja Hogset, Margreth Olin ed Espen Wallin

Musica 
 Self Portrait – album di Ruth Copeland del 1970
 Self Portrait – album di Bob Dylan del 1970
 Self Portrait – album di Junko Onishi del 1998
 Self Portrait – album di Hitomi del 2002
 Self Portrait – album di Lalah Hathaway del 2008
 Self Portrait – album di Jay-Jay Johanson del 2008
 Self Portrait – album di Raymond Lam del 2012
 Self Portrait – album di Loma Prieta del 2015
 Self-Portrait – EP di Suho del 2020